Le balcó est un jeu de cartes traditionnelles catalan qui est joué avec le jeu de cartes espagnol avec les quatre jokers. Dans ce jeu peuvent jouer de 2 à 5 personnes.

Règles du jeu 

 On donne à chaque joueur 9 cartes : trois par en bas, lesquelles personne ne pourra voir, trois par en haut, lesquelles tout le monde pourra voir, et des autres trois individuellement à chaque joueur, et seulement le jouer pourra les voir.
 Il faut avoir toujours 3 cartes à la main, c'est pour ça que quand le joueur lance une carte ou plus, il doit prendre du tas de cartes restantes les nécessaires pour avoir trois cartes à la main. Quand le tas de cartes soit fini, le joueur pourra prendre les trois cartes qu'il a par en haut.
 Dans le moment où le joueur n'a aucune carte à la main, il pourra lever une carte au hasard des celles qu'il a par en bas, sans la regarder avant.
 Pour jouer il faut lancer une carte avec le chiffre égal ou supérieur à celui de la carte lancée par le joueur antérieur. Par exemple, si le premier joueur lance un quatre (n'importe quelle couleur), le joueur suivant ne pourra lancer qu'une carte avec le chiffre 4 ou plus grand (5, 6, 7...). On peut lancer au même temps deux, trois ou même quatre cartes du même chiffre. Les cartes s'accumulent au centre dans un tas, appelé en catalan "pila", "piló" ou "paller".
 Il est interdit de ne pas lancer aucune carte : le joueur est obligé à lancer même s'il ne veut pas, et dans le cas où il ne peut pas lancer aucune carte, il devra prendre le tas (la "pila") et jouer avec lui.
 Quand le joueur a moins de trois cartes à la main il devra prendre des cartes du tas restant, quand le tas soit fini, il prendra les trois cartes qu'il a par en haut. Quand il n'a aucune carte à la main et il soit son tour, il devra lever une carte de celles qu'il a par en bas sans la regarder, s'il a de la chance, il la pourra lancer, s'il n'a pas de hasard, il devra prendre le tas (la "pila") et jouer avec lui jusqu'à ce qu'il lance toutes ses cartes, alors il pourra lever à nouveau une carte.
 Quand dans le tas central (dans la "pila") il y a quatre cartes du même chiffre l'une après l'autre, cela a la fonction de la carte 10 (détaillée plus bas) et alors ça veut dire que le tas (la "pila") se "nettoye" et on reprend le jeu.
 Le joueur qui "nettoye" devra lancer après.
 Quand un joueur prend le tas (la "pila"), automatiquement la personne à droite commencera à jouer.
 Au commencement de la partie tous les joueurs peuvent échanger ses 3 cartes à la main avec les 3 cartes par en haut pour laisser en haut les 3 cartes qu'il considère meilleures. Cet échange pourra s'effectuer seulement avant de commencer à jouer.
 Pour décider qui commencera, chaque joueur devra lancer sa carte la plus petite, et celui qui aura lancé la carte la plus petite commencera à jouer sur le tas (la "pila").
 La quinte est : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1. Le 3 est considéré la carte la plus petite et le 1 la plus grande. Le 7 et le 8, même s'ils sont des cartes spéciales, sont considérés comme un chiffre, alors on ne pourra pas lancer un 7 sur un 9 ni un 8 sur un 12. La carte numéro 10 n'est pas considérée comme chiffre, c'est pour ça qu'on peut la lancer dans n'importe quelle situation (même s'il y a dans le tas un 11 ou un 12) sauf s'il y a un 1 ou un 7, parce qu'elle ne pourra pas annuler les règles de ces cartes. La carte numéro 2 n'est pas considérée comme un chiffre, parce qu'elle est la carte qui peut être lancée toujours pendant toute la partie. Le joker n'a pas de chiffre, mais le joueur doit spécifier quelle carte il représente quand il le lance.
 Dans ce jeu la couleur des cartes n'a aucune importance. Ce qui importe est leur chiffre.

Règles des six cartes spéciales 
Ce jeu est joué toujours avec six cartes considérées comme "spéciales" (si on ne joue pas avec le joker, alors il n'en y a que cinq) :

 8 : cette carte de ce chiffre (n'importe quelle couleur) a la règle d'empêcher de jouer le joueur suivant.
 7 : cette carte de ce chiffre (n'importe quelle couleur) a la règle d'obliger le joueur suivant à lancer une carte de chiffre égal ou inférieur de 7. S'il y a deux cartes avec le chiffre 7 alors la règle sera appliquée aux deux joueurs suivants. Cette carte s'appelle en catalan "trenca", parce que le fait d'obliger à lancer une carte de chiffre égal ou inférieur de 7 s'appelle "trencar el joc" (caisser le jeu).
 10 : cette carte peut être lancée toujours (sauf s'il y a un 7 ou un 1 dans le tas) et a la fonction de "nettoyer" (en catalan "netejar"), cela veut dire que le tas de cartes (la "pila") est supprimé et on reprend le jeu à zéro. Cette carte ne peut pas être lancée sur un 7 ou un 1, parce qu'elle ne peut pas violer les règles de ces deux cartes.
 2 : cette carte de ce chiffre peut être lancée toujours. Il s'appelle "carte blanche" ou "carte nulle". Il est la meilleure carte de tout le jeu, parce que quand un joueur ne peut lancer aucune carte, il pourra toujours lancer le 2 et le joueur suivant reprendra le jeu à zéro. Cette carte est différente du 10 parce que le 2 ne supprime jamais le tas (la "pila"), on reprend le jeu sur le tas.
 1 : cette carte est considérée le chiffre le plus grand (il ne peut pas être lancé sur un 7). Le joueur qui la lance choisit un autre joueur et l'oblige à lancer aussi un 1, dans le cas où l'autre joueur n'a aucun 1, il devra prendre le tas (la "pila") et joueur avec lui. Bien sûr, le joueur obligé à lancer un 1 pourra toujours lancer un 2, qui est la carte blanche, ou un joker, qui peut être la carte qu'il veuille. Le fait d'obliger quelqu'un à lancer un 1 s'appelle en catalan "disparar" ou "enviar" ("tirer" ou "envoyer").
 Joker : cette carte peut représenter le chiffre que le joueur veuille. Si le joueur est obligé à lancer un 1, il peut décider que le joker est un 1 et alors il obligera maintenant un autre joueur à lancer un 1, il peut décider qu'il est un 2 et alors le jeu sera repris à zéro. Le joker peut encore être lancé quand quelqu'un lance un 7 et le joueur ne peut lancer aucune carte de chiffre égal ou inférieur de 7; et bien sûr, il peut être lancé en représentation de n'importe quelle carte, ne pas obligatoirement d'une carte spéciale, même d'une carte normale dans le cas où un joueur ne peut lancer aucune carte.

Vocabulaire particulier au jeu 

En catalan ce jeu a des expressions fixées assez connues par les joueurs :
 Carte blanche ou nulle (en catalan, carta blanca ou nul·la) : 2
 Tirer ou envoyer (en catalan, disparar ou enviar) : lancer un 1 et obliger quelqu'un à lancer aussi un 1.
 Faire le vide (en catalan, fer el buit) : on le dit quand quelqu'un lance un 8 et empêche de jouer le joueur suivant.
 Faire nul ou zéro (en catalan, fer nul) : on le dit quand on lance un 2 et le jeu est repris à zéro.
 Faire de la paille (en catalan, fer palla) : on le dit quand le tas (la "pila") grandit pendant longtemps et personne le prend ou le "nettoye".
 Nettoyer (en catalan, netejar ou fer net) : on le dit quand le tas de cartes (la "pila") est supprimé par action d'un 10 (ou du joker si le joueur décide qu'il représente un 10 ou quand dans le tas il y a 4 cartes du même chiffre).
 Tas (en catalan, pila, piló ou paller) : tas de cartes au centre où les joueurs doivent lancer ses chartes à leur tour. Ces cartes sont celles que le joueur devra prendre quand il ne pourra lancer aucune carte.
 Prendre ou ramasser (en catalan, recollir) : on le dit quand le joueur doit prendre le tas (la "pila").
 Trenca : 7.
 Caisser le jeu (en catalan, trencar el joc) : on le dit quand on lance le 7.

Jeu de cartes traditionnelles